Die Tashkent Open 2012 waren die 14. Ausgabe des Damentennisturniers in der usbekischen Stadt Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2014 und fand vom 10. bis zum 15. September 2012 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Xenia Perwak, die im Jahr zuvor Eva Birnerová in zwei Sätzen besiegt hatte, und im Doppel die Paarung Eleni Daniilidou / Witalija Djatschenko, die sich 2011 in zwei Sätzen gegen Ljudmyla Kitschenok und Nadija Kitschenok durchsetzen konnten.

Den Turniersieg im Einzel sicherte sich die Rumänin Irina-Camelia Begu mit 6:4, 6:4 gegen die Kroatin Donna Vekić, die als Qualifikantin das Finale erreicht hatte.
Den Titel im Doppel gewann die ungesetzte Paarung Paula Kania / Palina Pechawa.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Taschkent